Rolin ist der Familienname folgender Personen:

 Albéric Rolin (1843–1937), belgischer Jurist und Völkerrechtsexperte
 Claude Rolin (* 1957), belgischer Politiker
 Dominique Rolin (1913–2012), belgische Schriftstellerin
 Edouard Rolin-Jaequemyns (1863–1936), belgischer Jurist und Politiker
 Etienne Rolin (* 1952), französischer Musiker, Komponist und Bildhauer
 Gustav Rolin (1863–1937), österreichischer Romanist böhmischer Herkunft
 Gustave Rolin-Jaequemyns (1835–1902), belgischer Jurist und Politiker
 Henri Rolin (1891–1973), belgischer Jurist und Politiker

 Nicolas Rolin (1376–1462), Kanzler Philipps des Guten, des Herzogs von Burgund
 Olivier Rolin (* 1947), französischer Reiseschriftsteller und Romanautor

Siehe auch:
 Rohlin
 Rollin